Verdaguer:
 Estação Verdaguer
 Jacint Verdaguer
 Josep Maria Bocabella (i Verdaguer)
 Willy Verdaguer

 38671 Verdaguer